Социальные гарантии военнослужащим — предпосылки, условия, средства и способы, закреплённые в нормативно правовых актах, способствующие полной реализации прав и свобод военнослужащих и их членов семьи.

Виды 
 Гарантии реализации права на труд
 Гарантии реализации права на отдых
 Гарантии продовольственного, вещевого обеспечения, торгово-бытового обслуживания
 Гарантии реализации права на жилище
 Гарантии права на охрану здоровья и медицинскую помощь
 Страховые гарантии
 Гарантии в области образования и культуры
 Гарантии проезда на транспорте. Почтовые отправления
 Гарантии при увольнении с военной службы
 Социальные гарантии членам семей военнослужащих, потерявших кормильца.

Гарантии реализации права на труд 
Назначение на высшие воинские должности с учётом условий заключённого ими контракта в соответствии с полученной квалификацией, достигнутыми в служебной деятельности результатами и на конкурсной основе; повышение квалификации с учётом интересов военной службы и их собственного выбора; увеличение количества социальных гарантий и размера компенсаций в соответствии с полученной квалификацией и со сроком военной службы, который рассчитывается с учётом общей продолжительности военной службы в календарном исчислении или общей продолжительности военной службы в льготном исчислении; время нахождения граждан на военной службе по контракту засчитывается в их общий трудовой стаж, включается в стаж государственной службы государственного служащего и в стаж работы по специальности из расчёта один день военной службы за один день работы; время прохождения военной службы военнослужащими на воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, засчитывается в специальный трудовой стаж при установлении пенсии по старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет.

Гарантии реализации права на отдых 
Общая продолжительность еженедельного служебного времени не должна превышать нормальную продолжительность еженедельного рабочего времени; привлечение военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени компенсируется отдыхом соответствующей продолжительности в другие дни недели; при невозможности предоставления вышеуказанной компенсации время исполнения обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени суммируется и предоставляется военнослужащим в виде дополнительных суток отдыха, которые могут быть присоединены по желанию указанных военнослужащих к основному отпуску; проходящим военную службу в военных образовательных учреждениях профессионального образования, соединениях и воинских частях постоянной готовности и учебных воинских частях, предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно. Остальным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется не менее 1 суток отдыха еженедельно, но не менее 6 суток в месяц; дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и праздничные дни, а при привлечении их в эти дни к исполнению обязанностей военной службы отдых предоставляется в другие дни недели; ежегодно предоставляется основной отпуск; предоставляются учебные отпуска для подготовки к вступительным экзаменам и сдачи вступительных экзаменов в адъюнктуру и военную докторантуру, а также для сдачи вступительных экзаменов при поступлении в образовательные учреждения профессионального образования и экзаменов в период обучения; в период обучения в указанных образовательных учреждениях предоставляются каникулярные отпуска во время перерывов в учебных занятиях.

Гарантии продовольственного, вещевого обеспечения, торгово-бытового обслуживания 
Организация питания по месту военной службы – для отдельных категорий военнослужащих; обеспечение вещевым имуществом в зависимости от условий прохождения военной службы по нормам и в сроки, которые устанавливаются Правительством РФ; право на получение вместо положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества личного пользования денежной компенсации в размере и порядке, устанавливаемых Правительством РФ; обеспечение банно-прачечным обслуживанием по нормам, установленным Правительством РФ.

Гарантии реализации права на жилище 
гарантия предоставления жилых помещений; предоставление не позднее трёхмесячного срока со дня прибытия на новое место военной службы служебных жилых помещений по нормам и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, с учётом права на дополнительную жилую площадь; на первые пять лет военной службы по контракту (не считая времени обучения в военных образовательных учреждениях профессионального образования) сохраняется право на жилые помещения, занимаемые до поступления на военную службу; не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства до призыва (поступления) на военную службу; обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными жилыми помещениями по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более предоставляются в собственность жилые помещения по избранному постоянному месту жительства в порядке, определённом федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; предоставляется по желанию право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы либо на получение земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов; имеют право на улучшение жилищных условий с учётом норм, очерёдности и социальных гарантий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; до получения жилых помещений регистрируются по месту жительства, в том числе по их просьбе по адресам воинских частей; по желанию ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наём (поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, которые определяются Правительством РФ; в случае освобождения жилых помещений, занимаемых военнослужащими, за исключением жилых помещений, находящихся в их собственности, указанные помещения предоставляются другим военнослужащим; имеют право безвозмездно получать в собственность занимаемые жилые помещения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением служебных жилых помещений и жилых помещений в закрытых военных городках; некоторые категории имеют право на дополнительную общую площадь жилого помещения размером не менее 15 квадратных метров и не более 25 квадратных метров; некоторым категориям военнослужащих органы местного самоуправления вправе в первоочередном порядке предоставлять право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, либо выделять земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов; некоторые категории не могут быть исключены без их согласия из списка очередников на получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; некоторым категориям при увольнении с военной службы при перемене места жительства предоставление жилья осуществляется федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за счёт средств федерального бюджета на строительство и приобретение жилья, в том числе путём выдачи государственных жилищных сертификатов.

Страховые гарантии 
Военнослужащие подлежат обязательному государственному личному страхованию за счёт средств федерального бюджета; в случае гибели (смерти), наступившей при исполнении ими обязанностей военной службы, либо их смерти членам семей выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере 120 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты пособия; при досрочном увольнении военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы) с военной службы (военных сборов) в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, им выплачивается единовременное пособие в размере 60 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты пособия; убытки, причинённые военнослужащим, находящимся при исполнении обязанностей военной службы, возмещаются за счёт средств федерального бюджета.

Гарантии в области образования и культуры 
Имеют право на обучение в военных образовательных учреждениях профессионального образования (в том числе на получение послевузовского образования) и на курсах (факультетах) подготовки, переподготовки и повышения профессиональной квалификации военнослужащих; некоторые категории имеют право на обучение в гражданских образовательных учреждениях профессионального образования и на подготовительных отделениях (курсах) указанных образовательных учреждениях с освоением образовательных программ по очно-заочной (вечерней) или заочной форме обучения; некоторые категории пользуются правом внеконкурсного поступления в образовательные учреждения при условии получения положительных оценок на вступительных экзаменах; имеют право пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия продолжительностью до 3 месяцев, а при увольнении с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями – до 6 месяцев. В случае увольнения указанных военнослужащих с военной службы в период обучения они имеют право на завершение учёбы бесплатно; в расположении воинских частей бесплатно пользуются услугами библиотек и читальных залов, имуществом культурно-просветительного назначения, спортивными сооружениями и инвентарём, просматривают кино- и видеофильмы.

Гарантии проезда на транспорте. Почтовые отправления 
Военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной основе: железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом в служебные командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам использования основного (каникулярного) отпуска (один раз в год), дополнительных отпусков, на лечение и обратно, на избранное место жительства при увольнении с военной службы на грузовых машинах и в пассажирских автобусах воинской части, выделяемых для обеспечения организованной перевозки военнослужащих к месту военной службы и обратно; некоторым категориям право на бесплатный проезд к месту использования основного отпуска и обратно не предоставляется, а выплачивается денежная компенсация в порядке и размерах, определяемых Правительством РФ; при переводе на новое место военной службы и увольнении с военной службы, кроме того, имеют право на перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн личного имущества в контейнерах от прежнего места жительства на новое железнодорожным транспортом, а там где нет железнодорожного транспорта – другими видами транспорта (за исключением воздушного). В случае перевоза личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой отправкой им возмещаются фактические расходы, но не выше стоимости провоза в контейнере массой 20 тонн; имеют право на приобретение проездных документов для себя и членов своей семьи на все виды транспорта вне очереди при следовании в служебную командировку, на новое место военной службы, а также к месту использования отпуска и обратно; пользуются правом на бронирование и получение вне очереди мест в гостинице по командировочному удостоверению; использующим личный транспорт в служебных целях выплачивается денежная компенсация в порядке и размерах, которые определяются Правительством РФ.

Гарантии при увольнении с военной службы 
Некоторые категории без их согласия не могут быть уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений; некоторым категориям по желанию выдаётся государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на семью в избранном после увольнения с военной службы, месте жительства; в случае необоснованного увольнения с военной службы причинённые в связи с этим убытки подлежат возмещению в полном объёме. Причинённый таким увольнением моральный вред подлежит возмещению по решению суда на основании волеизъявления военнослужащего. Указанные военнослужащие восстанавливаются на военной службе в прежней (а с их согласия – равной или не ниже) должности и обеспечиваются всеми видами довольствия, недополученного после необоснованного увольнения. Этот период включается в общую продолжительность военной службы и срок, определённый для присвоения очередного воинского звания; при увольнении с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями выплачивается единовременное пособие при общей продолжительности военной службы: менее 10 лет – в размере 5 окладов денежного содержания; от 10 до 15 лет – в размере 10 окладов денежного содержания; от 15 до 20 лет – в размере 15 окладов денежного содержания; 20 лет и более – в размере 20 окладов денежного содержания; награждённым в период прохождения военной службы государственным орденом (орденами) или удостоенным почётных званий Союза СССР или РФ размер единовременного пособия увеличивается на два оклада денежного содержания.

Социальные гарантии членам семей военнослужащих, потерявших кормильца 
Имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Члены семьи не могут быть выселены из занимаемого ими жилого помещения без безвозмездного предоставления им другого благоустроенного жилища. Производится оплата коммунальных услуг, топлива, приобретаемого в пределах норм, установка квартирных телефонов и тд. Родственникам погибшего предоставляется преимущественное право на социальное и медицинское обслуживание.

Литература 
 Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ
 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы"
 Корсаков Д. Социальные гарантии и компенсации военнослужащим // Ориентир №3 2005
 Корякин В. Социальная защита военнослужащих и членов их семей // Ориентир №3 2003

См. также 
 Социальные гарантии

Гражданское общество